Saldanha steht für:

 (1456) Saldanha, einen nach der Stadt benannten Asteroiden
 Almirante Saldanha (1933), ein Segelschulschiff der brasilianischen Marine (Stapellauf 1933)
 Herzog von Saldanha, einen portugiesischen Adelstitel
 Saldanha (Mogadouro), eine Gemeinde in Portugal
 Saldanha (Südafrika), eine nach dem Navigator benannte südafrikanische Hafenstadt
 Saldanha 1, ein fossiler Schädel des Homo rhodesiensis
 Saldanha Bay, eine nach dem Navigator benannte südafrikanische Bucht

Saldanha ist der Familienname folgender Personen:

 Abrão Saldanha, osttimoresischer Politiker
 Aires de Saldanha (1542–1605), portugiesischer Kolonialsoldat und Vizekönig von Indien
 Alef dos Santos Saldanha (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 António de Saldanha, portugiesischer Navigator (16. Jahrhundert)
 António de Saldanha da Gama (1778–1839), portugiesischer Militär und Diplomat
 Carlos Saldanha (* 1968), brasilianischer Regisseur
 Estanislau de Sousa Saldanha (* 1964), osttimoresischer Hochschullehrer
 Gregório Saldanha (* 1962?), osttimoresischer Politiker
 Guilhermina Filomena Saldanha (* 1959), osttimoresische Verwaltungsbeamtin
 Jacintha Saldanha (1966–2012), Krankenschwester
 João Saldanha (1917–1990), brasilianischer Sportjournalist und Fußballtrainer
 João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun (1790–1876), portugiesischer General und Staatsmann
 João Mariano Saldanha, osttimoresischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 José Pintos Saldanha (* 1964), uruguayischer Fußballspieler
 José Saldanha da Gama (1906–1968), brasilianischer Marineoffizier
 Lawrence John Saldanha (* 1936), Alterzbischof von Lahore
 Lino da Silva Saldanha (1970–2020), osttimoresischer Polizist
 Manuel de Saldanha da Gama (1820–1875), portugiesischer Kolonialverwalter
 Paul Saldanha (* 1964), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mangalore
 Paula Saldanha (* 1972), portugiesische Judoka

Siehe auch:
 Saldaña